Krakių kan syfta på:

Geografi

Litauen 

 Krakiai, ort, 
 Krakės, ort, 

Robotskapade Litauenförgreningar